Ghesse-ha (persiano: ), noto con il titolo internazionale Tales, è un film del 2014 diretto da Rakhshan Bani-Etemad.

Collegamenti esterni
 

Film drammatici